Арборио:

 Арборио — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Верчелли.
 Арборио — сорт короткозерного риса, названный в честь коммуны Арборио.